Капустин, Евгений:
 Капустин, Евгений Александрович (1923—2011) — украинский учёный, ректор Ждановского металлургического института.
 Капустин, Евгений Александрович (род. 1980) — Герой Российской Федерации.
 Капустин, Евгений Иванович (1921—2005) — советский и российский экономист, член-корреспондент РАН.